Amtsapotheke ist die Bezeichnung für eine Apotheke, die für ein Amt zuständig war.

 im Herzogtum Nassau wurden 1818 Amtsapotheken je Amt eingerichtet, siehe Apothekenwesen in Nassau

Amtsapotheke ist dementsprechend auch der Name vieler heutiger Apotheken oder ehemaliger Apotheken, die in ihrer Geschichte Amtsapotheke waren:

 für die Amtsapotheke in Bad Camberg, siehe Amtsapotheke Camberg
 für die frühere Amtsapotheke in Kronberg, siehe Hofapotheke Kronberg
 für die Amtsapotheke in Hachenburg, siehe Amtsapotheke Hachenburg
 für die Amtsapotheke in Hochheim, siehe Amtsapotheke Hochheim
 für die Amtsapotheke in Kaub, siehe Kaub
 für die Amtsapotheke in Limburg, siehe Amtsapotheke Limburg
 für die Amtsapotheke in Nastätten, siehe Amtsapotheke Nastätten
 für die Amtsapotheke in Obermoschel, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Obermoschel
 für die Amtsapotheke in Runkel, siehe Amtsapotheke Runkel
 für die Amtsapotheke in Usingen, siehe Amts-Apotheke Usingen
 für die Amtsapotheke in Weilburg, siehe Amt-Apotheke zum Löwen (Weilburg)

Siehe auch:
 Amtsapotheker